Керубино Стальди (, 11 марта 1911, Триест — 28 июня 2002) — итальянский шахматист, национальный мастер с 1935 г. Чемпион Италии 1947 г. Неоднократный участник шахматных олимпиад и международных матчей в составе сборной Италии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Италии
Участники шахматных олимпиад